Mitręga – struga, dopływ Czarnej Przemszy
 Mitręga – wieś w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Łazy
Inne:
 Jan Mitręga – minister energetyki w latach 1959-1974
 Zalew Mitręga – zalew na rzece Mitręga